Przewóz (gemeente), een Poolse gemeente
Przewóz (powiat Żarski), een plaats in deze gemeente